Кристиан Клеменс (, род. 5 августа 1940) — немецкий шахматист, мастер ФИДЕ.

Биография

Профессиональная деятельность 
Имеет докторскую степень по юриспруденции. До 1968 г. преподавал в школе  в районе . Позже был профессором психологии в .

Книги 

 Christian Clemens, Beate Clemens-Lodde: Psychologie des Alltags – Texte und methodische Anregungen zur Einführung in die Psychologie. Deutsche Landjugendakademie Klausenhof, Dingden 1971, DNB 730479188. (Психология по будням — методические предложения по введению в психологию)
 Christian Clemens: Strukturen juristischer Argumentation. Schriften zur Rechtstheorie, Heft 60. Duncker und Humblot, Berlin 1977, ISBN 3-428-03894-0. (Структурные разновидности юридических рассуждений)
 Christian Clemens, Andreas Geiger: Modellversuch neue Studienangebote für Tätigkeitsfelder im Gesundheitswesen. (Abschlussbericht) Braunschweig 1984, DNB 860440982. (Опытные модели новых исследований в области здравоохранения)

Шахматная деятельность 

Участник нескольких чемпионатов ФРГ. Бронзовый призер юниорских чемпионатов ФРГ 1956 и 1958 гг.

Победитель турнира немецких мастеров в Хельмбрехтсе (1963 г.).

Победитель Бундеслиги сезона 1957 / 1958 гг. (в составе клуба ), 1968 / 1969 и 1971 / 1972 гг. (в составе клуба ).

В составе сборной ФРГ участник командного чемпионата Европы 1961 г., Кубка Клары Бенедикт 1977 г., ряда международных матчей.

Участник юниорского чемпионата мира 1959 г.

Участник нескольких сильных по составу международных турниров.

С 2000 г. активно выступал в соревнованиях ветеранов. Чемпион Германии среди ветеранов 2009 и 2011 гг. В составе сборной Германии участник нескольких командных чемпионатов Европы среди ветеранов.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Кристиана Клеменса в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Кристиана Клеменса в командных чемпионатах Европы 
 Выступления Кристиана Клеменса в Кубках Клары Бенедикт 
 Выступления Кристиана Клеменса в командных чемпионатах мира среди сеньоров, категория 65+ 

Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам
Психологи Германии